Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero circa ).

Distanze minori di 1018 m
  — Diametro di M13 (un tipico ammasso globulare).
  — Distanza di Canopo dal Sole secondo il satellite Hipparcos.
  — Distanza di Betelgeuse dal Sole secondo il satellite Hipparcos.
  — Diametro di Omega Centauri, uno degli ammassi globulari maggiori, contenente forse oltre un milione di stelle.
  — Distanza di Rigel dal Sole secondo il satellite Hipparcos.
  — Distanza della pulsar PSR B1257+12 dal Sole.
Distanze maggiori di 1019 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)
+18